Маркиз Эксетер () — дважды создававшийся аристократический титул: в 1525 году (пэрство Англии) и 1801 году (пэрстве Соединённого королевства).  Большинство носителей титула были видными придворными и деятелями в британской политической жизни, среди них есть и спортсмены.

История 
Титул создавался дважды. Впервые титул маркиза Эксетера был создан в Пэрстве Англии в 1525 году для Генри Куртене, 2-го графа Девона (1496—1538).

Титул маркиза Эксетера носили представители семьи Сесилов, происходившие от придворного Ричарда Сесила (ум. 1553) из общины Стамфорд Барон Сент-Мартин в Нортгемптоншире. Его единственный сын, сэр Уильям Сесил (1520—1598), был крупным государственным деятелем в правление королевы Елизаветы I Тюдор. Он занимал посты государственного секретаря (1550—1553, 1558—1572), лорда-казначея (1572—1598) и лорда-хранителя Малой печати (1571—1572, 1590—1598). В 1571 году для него был создан титул барона Бёрли в графстве Нортгемптоншир (пэрство Англии). Также он служил лордом-лейтенантом Линкольншира (1587—1598), Эссекса (1588—1598) и Хартфордшира (1588—1598). Его сын от второго брака с Милдред Кук, сэр Роберт Сесил (1563—1612), получил в 1605 году титул графа Солсбери и стал родоначальником маркизов Солсбери. Лорду Бёрли наследовал его сын от первого брака с Мэри Чек, Томас Сесил, 2-й барон Бёрли (1542—1623). Он представлял в Палате общин Стамфорд, Линкольншир и Нортгемтоншир, служил лордом-президентом Совета Севера и лордом-лейтенантом Йоркшира (1599—1603), лордом-лейтенантом Нортгемптоншира (1603—1623). В 1605 году для Томаса Сесила был создан титул графа Эксетера (пэрство Англии).
 
В 1623 году ему наследовал его старший сын Уильям Сесил, 2-й граф Эксетер (1566—1640). Он служил лордом-лейтенантом Нортгемптоншира (1623—1640). Лорд Эксетер был женат, его первой женой была Элизабет, 16-я баронесса де Росс (1574—1591). Их сын Уильям Сесил (1590—1618) унаследовал после смерти матери титул 17-го барона де Росса. Однако он скончался бездетным еще при жизни своего отца (титул барона унаследовал его кузен Фрэнсис Маннерс, 6-й граф Ратленд). У лорда Эксетера не было других сыновей, поэтому ему наследовал его племянник, Дэвид Сесил, 3-й граф Эксетер (1600—1643). Он был сыном достопочтенного сэра Ричарда Сесила (1570—1633), второго сына 1-го графа Эксетера. Он представлял Питерборо в Коротком парламенте (1640). Его сын, Джон Сесил, 4-й граф Эксетер (1628—1678), был лордом-лейтенантом графства Нортгемптоншир (1660—1673). Его сменил его сын, Джон Сесил, 5-й граф Эксетер (1648—1700). Он был депутатом Палаты общин от Нортемптоншира (1675—1678).

Его сын, Джон Сесил, 6-й граф Эксетер (1674—1721), представлял Ратленд в Палате общин (1695—1700) и служил лордом-лейтенантом Ратленда (1712—1715). Его второй сын, Браунлоу Сесил 8-й граф Эксетер (1701—1754), сменивший своего старшего брата в 1722 году, кратко представлял Стамфорд в Палате общин (1722). Его старший сын, Браунлоу Сесил, 9-й граф Эксетер (1725—1793), был депутатом Палаты общин от Ратленда (1747—1754) и лордом-лейтенантом Ратленда (1751—1779). Он умер бездетным, ему наследовал его племянник, Генри Сесил, 10-й граф Эксетер (1754—1804). Он был сыном достопочтенного Томаса Чэмберса Сесила, второго сына 8-го графа Эксетера.

Лорд Эксетер представлял Стамфорд в Палате общин в течение 16 лет (1774—1790). 4 февраля 1801 года король Георгом III создал для него титул маркиза Эксетера (пэрство Соединённого королевства).

Его 1-го маркиза,Браунлоу Сесил, 2-й маркиз Эксетер (1795—1867), занимал посты лорд-камергера Хаусхолда (1852) и лорда-стюарда Хаусхолда (1858—1859), а также служил лордом-лейтенантом Ратленда (1826—1867) и Нортгемптоншира (1842—1867). Его преемником стал его сын, Уильям Эллейн Сесил, 3-й маркиз Эксетер (1825—1895). Он был консервативным политиком, занимал посты казначея Хаусхолда (1866—1867) и капитана почётного корпуса джентльменов (1867—1868, 1874—1875). Его старший сын, Браунлоу Сесил, 4-й маркиз Эксетер (1849—1898), представлял в Палате общин Северный Нортгемптоншир (1877—1895) и занимал должность вице-камергера Хаусхолда (1891—1892) в правительстве своего родственника, лорда Солсбери. Ему наследовал его сын, Уильям Томас Браунлоу Сесил, 5-й маркиз Эксетер (1876—1956). Он был полковником королевской полевой артиллерии и служил лордом-лейтенантом Нортгемптоншира (1922—1952).

Его старший сын, Дэвид Сесил, 6-й маркиз Эксетер (1905—1981), был консервативным политиком, выдающимся спортсменом и спортивным чиновником. Он выиграл бег на 400 метров с барьерами на Летних Олимпийских играх 1928 года, позднее был президентом Международной любительской легкоатлетической федерации (1946—1976) и вице-президентом Международного олимпийского комитета. Лорд Эксетер представлял Питерборо в Палате общин (1931—1943) и занимал пост губернатора Бермудских островов (1943—1945). Он скончался, не оставив сыновей, ему наследовал его младший брат, Уильям Мартин Эллейн Сесил, 7-й маркиз Эксетер (1909—1988). Он был владельцем ранчо рогатого скота в Уан-Хандред-Майл-Хаус в Британской Колумбии (Канада). В 1954 году он стал главой религиозной организации «Эмиссары Божественного света».

По состоянию на 2022 год, обладателем маркизата являлся его единственный сын, Уильям Майкл Энтони Сесил, 8-й маркиз Эксетер (род. 1935), который наследовал своему отцу в 1988 году. Он работает на ранчо. В 1988—1996 годах он также руководил Эмиссарами Божественного света.

Другие известные члены семьи Сесил 
 Эдвард Сесил, 1-й виконт Уимблдон (1572—1638), английский военный и политик, третий сын 1-го графа Эксетера
 Лорд Уильям Сесил (1854—1943), третий сын 3-го маркиза Эксетера. Был женат на Мэри, 2-й баронессе Амхерст из Хакни (1857—1919). Их внук Уильям Сесил (1912—1980) унаследовал титул 3-го барона Амхерста из Хакни в 1919 году.
 Сэр Найджел Сесил (1925—2017), вице-адмирал британского флота, внук лорда Уильяма Сесила (1854—1943)
 Лорд Джон Джойси-Сесил (1867—1942), консервативный депутат Палаты общин от Стамфорда (1906—1910), четвертый сын 3-го маркиза Эксетера.

Маркиз Эксетер является старшим маркизатом в системе Пэрства Соединённого королевства.

Резиденция маркизов Эксетер — Бёрли-хаус в окрестностях Стамфорда в графстве Линкольншир.

Маркизы Эксетер, первая креация (1525) 
 1528—1538: Генри Куртене, 1-й маркиз Эксетер, 2-й граф Девон (ок. 1496 — 8 декабря 1538), старший сын Уильяма Куртене, 1-го графа Девона (1475—1511) и Кэтрин Йоркской (1479—1527).

Бароны Бёрли (1571) 
 1571—1598: Уильям Сесил, 1-й барон Бёрли (13 сентября 1521 — 4 августа 1598), единственный сын Ричарда Сесила, лорда Бёрли (ум. 1552), и Джейн Хекингтон (ок. 1501—1587)
 1598—1623: Томас Сесил, 2-й барон Бёрли (5 мая 1542 — 8 февраля 1623), старший сын предыдущего, граф Эксетер с 1605 года.

Графы Эксетер (1605) 
 1605—1623: Томас Сесил, 1-й граф Эксетер (5 мая 1542 — 8 февраля 1623), старший сын Уильяма Сесила, 1-го барона Бёрли
 1623—1640: Уильям Сесил, 2-й граф Эксетер (январь 1566 — 6 июля 1640), старший сын предыдущего
 1640—1643: Дэвид Сесил, 3-й граф Эксетер (ок. 1600 — 18 апреля 1643), сын сэра Ричарда Сесила (1570—1633), второго сына 1-го графа Эксетера
 1643—1678: Джон Сесил, 4-й граф Эксетер (1628 — 18 марта 1678), сын предыдущего
 1678—1700: Джон Сесил, 5-й граф Эксетер (ок. 1648 — 29 августа 1700), сын предыдущего
 1700—1721: Джон Сесил, 6-й граф Эксетер (15 мая 1674 — 24 декабря 1721), сын предыдущего
 1721—1722: Джон Сесил, 7-й граф Эксетер (ок. 1700 — 9 апреля 1722), старший сын предыдущего
 1722—1754: Браунлоу Сесил, 8-й граф Эксетер (4 августа 1701 — 3 ноября 1754), второй сын 6-го графа Эксетера
 1754—1793: Браунлоу Сесил, 9-й граф Эксетер (21 сентября 1725 — 26 декабря 1793), старший сын предыдущего
 1793—1804: Генри Сесил, 10-й граф Эксетер (14 марта 1754 — 1 мая 1804), сын достопочтенного Томаса Чемберса Сесила (1728—1778), второго сына Браунлоу Сесила, 8-го графа Эксетера, маркиз Эксетер с 1801 года.

Маркизы Эксетер 

 1801—1804: Генри Сесил, 1-й маркиз Эксетер (14 марта 1754 — 1 мая 1804), сын достопочтенного Томаса Чемберса Сесила (1728—1778), второго сына Браунлоу Сесила, 8-го графа Эксетера (1701—1754)
 1804—1867:  Браунлоу Сесил, 2-й маркиз Эксетер (2 июля 1795 — 16 января 1867), старший сын предыдущего
 1867—1895: Уильям Аллейн Сесил, 3-й маркиз Эксетер (30 апреля 1825 — 14 июля 1895), старший сын предыдущего
 1895—1898: Браунлоу Генри Джордж Сесил, 4-й маркиз Эксетер (20 декабря 1849 — 9 апреля 1898), старший сын предыдущего
 1898—1956: Уильям Томас Браунлоу Сесил, 5-й маркиз Эксетер (27 октября 1876 — 6 августа 1956), единственный сын предыдущего
 1956—1981: Дэвид Джордж Браунлоу Сесил, 6-й маркиз Эксетер (9 февраля 1905 — 22 октября 1981), старший сын предыдущего
 1981—1988:  Уильям Мартин Аллейн Сесил, 7-й маркиз Эксетер (27 апреля 1909 — 12 января 1988), младший брат предыдущего
 1988 — настоящее время: Уильям Майкл Энтони Сесил, 8-й маркиз Эксетер (род. 1 сентября 1935), единственный сын предыдущего от первого брака
 Наследник: Энтони Джон Сесил, лорд Бёрли (род. 9 августа 1970), единственный сын 8-го маркиза.
 Предполагаемым наследником наследника является его родственник Хью Уильям Амхерст Сесил, 5-й барон Амхерст из Хакни (род. 17 июля 1968), который происходит от третьего сына третьего маркиза. Его наследником является его единственный сын Джек Уильям Сесил (род. 13 июля 2001).

См. также 
 Сесилы
 Граф Солсбери
 Маркиз Солсбери
 Герцог Эксетер

Ссылки 
 Kidd, Charles, Williamson, David (editors). Debrett’s Peerage and Baronetage (1990 edition). : St Martin’s Press, 1990.
 Leigh Rayment’s Peerage Pages 
 thepeerage.com

Эксетер
Эксетер